Вади́м Ви́кторович Ва́сильев:
 Васильев, Вадим Викторович (род. 1965) — деятель футбола Монако.
 Васильев, Вадим Викторович (род. 1972) — азербайджанский футболист.
 Васильев, Вадим Викторович (род. 1993) — российский игрок в хоккей с мячом.